Села:
 Криволука — Тернопільська область, Чортківський район
 Криволука — Хмельницька область, Ізяславський район